Појам Операција може да се односи на:
Операција (математика),
Хируршка операција,
Операција (филм)